Il termine Riot (in italiano forma di disordine civile, sommossa) può riferirsi a:

Il poliziotto Jack Stone organizza una rapina in banca con l’unico obiettivo di essere arrestato, non si tratta di una pazzia, ma della volontà dell’uomo di finire in prigione con il famigerato boss russo Balam. Stone vuole agganciare a tutti i costi il boss con uno scopo ben preciso, ucciderlo per vendicare il brutale assassinio di sua moglie.
L’uomo però è davvero pericoloso, dal carcere, riesce a controllare le forze di polizia e alti funzionari.
Aiutato da due agenti sotto copertura all'interno del carcere riesce nel suo obbiettivo

Musica 
 Riot V – gruppo heavy metal statunitense
 Riot! Riot! Upstart – album degli Agnostic Front del 1999
 Riot Act – album dei Pearl Jam del 2002
 Riot – singolo dei Three Days Grace, pubblicato nel 2006
 Riot! – album dei Paramore del 2007
 Riot – singolo di Nesli del 2007
 Riot – singolo di Ola Svensson del 2011
 Riot – singolo di XXXTentacion del 2020
 Riot – album di Izi del 2020
 Riot grrrl – sottogenere tematico del punk rock originatosi dall'indie rock e dall'hardcore punk degli anni novanta

Altro 
 Riot – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Riot – romanzo di Bob Kolb del 2012